Бованенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Бованенко Вадим Дмитрович (1930—1968) — радянський геофізик.
 Бованенко Дмитро Євменович (1900—1942) — український економіст, історик.
 Бованенко Ніна Йосипівна (1937—2015) — український педагог, відмінник народної освіти.
Українські прізвища